El Torneig de Gstaad 2017, oficialment conegut com a Ladies Championship Gstaad 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de juliol de 2017 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va fer doblet imposant-se en les finals individual i de dobles. Aquest fou el segon títol de la temporada i el segon doblet del seu palmarès, el primer a Nuremberg (2016).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017
Cantó de Berna